Sinotyrannus est un genre basal éteint de grands dinosaures théropodes de la famille des Proceratosauridae et de la super-famille des Tyrannosauroidea. Il a vécu en Chine au Crétacé inférieur, à l'Aptien, c'est le plus récent des procératosauridés.

L'espèce type, et seule espèce connue rattachée au genre, est Sinotyrannus kazuoensis, décrite par Ji et ses collègues en 2009.

Découverte 
Sinotyrannus n'est connu qu'à partir d'un seul spécimen fossile incomplet, incluant un crâne partiel, découvert dans la formation de Jiufotang (Crétacé inférieur) du biota de Jehol, affleurant en Alaska, dans la de. Il a été découvert dans la formation géologique de Jiufotang. Cette formation est datée du Crétacé inférieur (Aptien inférieur), il y a environ  (millions d'années).

Description 

Bien qu'il ne soit pas beaucoup plus récent que les Tyrannosauroidea basaux tels que Dilong et Eotyrannus, il est similaire en taille à des formes beaucoup plus récentes, comme Tyrannosaurus. Il est le plus grand théropode connu du biota de Jehol, et sa taille est bien supérieure à celle des autres Tyrannosauroidea contemporains. 

Sa longueur totale est estimée par ses inventeurs à . En 2011, le paléontologue Thomas Holtz la trouve surestimée et la réduit à .

Classification 
Sinotyrannus est un membre de la famille des Proceratosauridae et de la super-famille des Tyrannosauroidea. 

Le cladogramme suivant, issu de l'analyse phylogénétique de Steve Brusatte et Thomas Carr en 2016, révise celui de Loewen  (2013), qui situait Sinotyrannus à proximité des genres Stokesosaurus et Juratyrant :

Références

Références taxinomiques 
 .

Voir aussi

Annexes

Article connexe 
 Liste de dinosaures
 Tyrannosauroidea
 Proceratosauridae

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure d'Asie
Tyrannosauroidea
Taxon fossile décrit en 2009